Берна Карраско де Будинич (; 19 декабря 1914, Сан-Бернардо — 7 июля 2013) — чилийская шахматистка, международный мастер (1954) среди женщин.

Участница турнира за звание чемпионки мира (1939) в Буэнос-Айресе — 3-е место. В южноамериканском зональном турнире (1954) — 2-е место. В турнире претенденток (1955) — 20-е место. Победила в южноамериканском зональном турнире (1960), но в турнире претенденток не участвовала.

В составе сборной Чили участница 17-й олимпиады  (1966) в г. Гаване; была единственной женщиной, участвовавшей в данном соревновании.

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Выступления Берны Карраско де Будинич на шахматных олимпиадах

Шахматисты Чили